Beyen ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Gerard Beyen (1901–1965), niederländischer Klassischer Archäologe

 Wim Beyen (1897–1976), niederländischer Bankier, Politiker und Diplomat, siehe Johan Willem Beijen